Glass kan syfta på:

 Glass – en frusen mejeriprodukt
 Glass (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Glass (film) – en amerikansk superhjälte-thrillerfilm från 2019

Geografi

Antarktis
 Glass Point –

Australien
 Glass House Mountains
 Glass House Mountains National Park
 Glass Mountain Creek
 Mount Bottle And Glass

Se även
 Mount Glass – flera

Bahamas
 Glass Cay

Kanada
 Glass Brook
 Opera Glass Cape

Storbritannien
 Glass (flod), Isle of Man
 Glass Islands
 Cnoc Glass
 Loch Glass
 Strath Glass

Se även
 Glass Bay – flera
 Glass Creek – flera
 Glass Island – flera
 Glass Lake – flera
 Looking Glass Bay – flera
 River Glass – flera

Se även 
 Glas (olika betydelser)